Don’t Make Me Beg ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel und des Regisseurs John Leslie.

Von 2009 bis 2011 wurden vier Teile der Serie gedreht. 2011 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best All-Sex Series ausgezeichnet.

Darsteller 
 Don’t Make Me Beg 1 (2009): Carmella Bing, Kirra Lynne, Kristina Rose, Sasha Grey, Tori Black
 Don’t Make Me Beg 2 (2009): Izy-Bella Blue, Bella Rey, Nicole Ray, Tara Lynn Foxx, Yasmine Gold
 Don’t Make Me Beg 3 (2010): Aliz, Amy Brooke, Ashlyn Rae, Kiara Diane, Madison Parker
 Don’t Make Me Beg 4 (2011): Jaelyn Fox, Mason Moore, Jynx, Jessie Andrews, Lily Carter

Auszeichnungen 
 2011: AVN Award – Best All Sex Series

Weblinks 
 Don’t Make Me Beg in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film